Wim van der Horst (voetballer), voormalig betaald voetballer
 Wim van der Horst (auteur), auteur van het boek Wim